dues de les quals a Andorra: El Gran Premi d'Andorra a Sant Julià de Lòria els dies 21 i 22 d'agost.

Classificació final

Referències 

 
 

Edicions del Campionat del Món de trial
Competicions motociclistes del 2021